Calliano se poate referi la:
Calliano, Trentino-Alto Adige, o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia.
Calliano, Piemont, o comună din provincia Asti, regiunea Piemont, Italia.